Новоберёзовский сельсовет — бывшие муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Первомайском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Новоберёзовка.

Сельсовет упразднён в 2022 году, а все всходившие в его состав населённые пункты включены в Журавлихинский сельсовет.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 507 человек, в том числе 243 мужчины и 264 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельсовета входили 2 населённых пункта:

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Первомайского района Алтайского края
Упразднённые сельские поселения Алтайского края